Pablo Popovitch (Rio de Janeiro, 1979. szeptember 9. –) amerikai-brazil MMA-harcos. Brazil dzsúdzsucuban negyedrangú fekete övvel rendelkezik, első nagyobb sikerét a sportágat feltaláló Garcia család egyik tagja Marcelo Garcia legyőzésével érte el.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1979-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Harcművészek
Rio de Janeiró-iak
Élő személyek